Frangilli ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Frangilli (* 1988), Bogenschützin
 Michele Frangilli (* 1976), italienischer Bogenschütze